Моханпур — топоним.

 Моханпур — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Моханпур — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Раджшахи.